

Населені пункти та їхні частини

 Ґженди — село в гміні Чарни Бур Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґженди — село в гміні Тарчин Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Ґженди — частина міста Тушин у Лодзькому-Східному повіті Лодзинського воєводства
 Ґженди — частина села Коніна в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ґженди — частина села Олексін у гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ґженди — частина села Вулька-Пясечна в гміні Ґоньондз Монецького повіту Підляського воєводства
 Ґженди — колонія в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки